Lifeline (álbum de Ben Harper)
Lifeline (álbum de Iris DeMent)
Lifeline (álbum de Neal Morse)
Lifelines (álbum de Andrea Corr)
Lifelines - álbum de A-ha

Desambiguação